Rollán steht für:

 Rollán (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien

Rollán ist der Familienname folgender Personen:

 Jesús Miguel Rollán (1968–2016), spanischer Wasserballspieler